Махонин — русская фамилия. Известные носители:

* Махонин, Александр Валерьевич (род. 1972) — российский певец, известен под псевдонимом Mr. Credo.
 Махонин, Дмитрий Николаевич (род. 1982) — губернатор Пермского края с 2020 года.
 
 Махонин, Игорь Георгиевич (1932—2002) — советский военно-морской деятель, адмирал (1991).
 Махонин, Сергей Несторович (1900—1980) — советский государственный деятель, заместитель министра транспортного машиностроения СССР.